Woburn bezeichnet folgende Orte:

 Woburn (Bedfordshire), Vereinigtes Königreich

in den Vereinigten Staaten:
 Woburn (Illinois)
 Woburn (Massachusetts)
 Woburn (North Dakota)
 Woburn Highlands (Massachusetts)